San Angel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Álvaro Obregón (del av en befolkad plats), Distrito Federal, 
 San Ángel (ort i Mexiko, Veracruz, Acayucan), 
 San Ángel (ort i Mexiko, Delstaten Mexiko), Metepec, 
 San Ángel (ort i Mexiko, Veracruz, Cuitláhuac), 
 San Ángel (ort i Mexiko, Jalisco), Atotonilco el Alto, 

Robotskapade Mexikoförgreningar